Osoby o tym nazwisku:
 Dmytro Tereszczenko – ukraiński piłkarz
 Illa Tereszczenko – ukraiński piłkarz
 Mykoła Tereszczenko – ukraiński poeta i tłumacz
 Ołeksij Tereszczenko – ukraiński piłkarz
 Stepan Tereszczenko – radziecki działacz państwowy
 Wiaczesław Tereszczenko – ukraiński piłkarz